Barbados Joe Walcott – pugile britannico
Jersey Joe Walcott – pugile statunitense